Щепачи́ха — деревня в Павловском районе Нижегородской области. Входит в состав городского поселения рабочий посёлок Тумботино.

География 
Деревня расположена в лесной местности на северо-востоке Мещёрской низменности на первой надпойменной террасе реки Оки. Население деревни в старину занималось щепанием сосновой драни, за что деревня и получила своё название. В окрестностях деревни около живописного озера Искра находится дача известного режиссёра Никиты Михалкова.

История 
В окладных книгах 1678 года деревня входила в состав Бабасовского прихода, в ней было 20 дворов крестьянских и 3 бобыльских.

В XIX — первой четверти XX века деревня входила в состав Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии, с 1926 года — в составе Фоминской волости Муромского уезда. В 1859 году в деревне числилось 70 дворов, в 1905 году — 93 дворов, в 1926 году — 150 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Щепачихинского сельсовета Павловского района Горьковского края, с 1936 года — в составе Горьковской области, с 2009 года — в составе городского поселения рабочий посёлок Тумботино.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположено отделение Почты России (индекс 606132). В мае 2010 года деревня была газифицирована.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Павловского района (Нижегородская область)